World Cup 2017 – nierankingowy turniej snookerowy sezonu 2017/2018. Rozegrany został w Wuxi w Chinach w dniach 3-9 lipca 2017 roku.

Nagrody 
Zwycięzca: $ 200 000 
II miejsce: $ 100 000

Półfinalista: $ 60 000 
Ćwierćfinalista: $ 40 000

3 miejsce w grupie: $ 22 500 
4 miejsce w grupie: $ 15 000 
5 miejsce w grupie: $ 10 000 
5 miejsce w grupie: $ 7500

Pula nagród: $ 800 000

Format rozgrywek 
W turnieju wezmą udział 24 drużyny składające się z dwóch zawodników. Rozstawionych zostanie 8 drużyn. Gospodarz (w tegorocznej edycji turnieju są nimi Chiny) miał prawo do wystawienia dwóch drużyn. Zespoły zostaną podzielone na cztery grupy po sześć drużyn, dwie rozstawione i cztery nierozstawione. Dwa najlepsze zespoły z grupy awansują do ćwierćfinału.

Faza grupowa 
W każdym meczu rozgrywane będzie 5 frejmów. Frejmy będą rozgrywane w następujący sposób:
 Singiel (Zawodnik 1 vs. Zawodnik 1)
 Singiel (Zawodnik 2 vs. Zawodnik 2)
 Debel (Uderzenia na zmianę)
 Odwrócony singiel (Zawodnik 1 vs. Zawodnik 2)
 Odwrócony singiel (Zawodnik 2 vs. Zawodnik 1)

Faza pucharowa 
Mecze zostały rozegrane w systemie best-of-7 (do 4 wygranych frejmów). Frejmy zostały rozegrane w następujący sposób:
 Singiel (Zawodnik 1 vs. Zawodnik 1)
 Singiel (Zawodnik 2 vs. Zawodnik 2)
 Debel (Uderzenia na zmianę)
 Odwrócony singiel (Zawodnik 1 vs. Zawodnik 2)
 Odwrócony singiel (Zawodnik 2 vs. Zawodnik 1)
 Debel (Uderzenia na zmianę)
 Nagła śmierć (kapitanowie desygnują do gry jednego zawodnika)

Drużyny

Faza grupowa

Grupa A

Mecze

Grupa B

Mecze

Grupa C

Mecze

Grupa D

Mecze

Faza pucharowa

Breaki stupunktowe turnieju 

 140  (Ryan Day), 109 (Mark Williams)
 133, 116  (Thepchaiya Un-Nooh), 101 (Noppon Saengkham)
 133, 104  (Mark Allen)
 130  (John Higgins)
 121  (Luca Brecel)
 112  (Judd Trump)
 112  B (Zhou Yuelong)
 105  (Neil Robertson)
 105  (Duncan Bezzina)
 103  (Marco Fu)

Przypisy

Bibliografia 
 worldsnooker.com

Nierankingowe turnieje snookerowe
2017 w sporcie
2017 w Chinach
Wuxi